Kuttin ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Kuttin (* 1971), österreichischer Skispringer
 Manuel Kuttin (* 1993), österreichischer Fußballspieler